

Introducere
Parabija (cuvânt sanscrit: paarabiija, în transliterarea Velthius) este numită mantra  secretă a inimii. Mantra yoga este o ramură a disciplinei yoga. Parabija apare ca esență supremă sau ultimă pentru Puterea Divină a Supremului în Shaivaism , atât în școala din Cașmir  dar și în Shaiva-Siddhanta . Prezentul articol documentează diferitele forme ale acestei mantra în textele sanscrite și în alte publicații.

Parabija în Jnanarnava Tantra și Brihat-tantra-sara
Prima sursă a analizei noastre este JnAnArnava Tantra (j~naanaar.nava tantram), editată de Dr. Sudhakar Malaviya 
(Textul foloseste transliterarea din sanscrită în litere romane specifică sistemului Velthius.)
Textul sanscrit face parte din tradiția cultului lui Shri Vidya  și o traducere acceptabilă a titlului este "Oceanul Cunoașterii". Cuvântul paarabija.m apare în textul sanscrit de 9 ori. În secțiunea a doua a textului, este expusă mantra rădăcină (muula mantra) pentru Bala, aspect al lui Shri Vidya sau Tripura Sundari. Se dau cele trei segmente ale mantra-ei numite textual vak-bhava, kamaraja și shakti bija în stanțele 11-12.
"vaagbhavenendumahasaa vaagii"satvapradaayinii  	|| 2-11 ||
kaamaraajena biijena "sakragopasphurattvi.saa 	|
trailokya.m    mohayantiiya.m  "saktibiijena  suvrate 	|| 2-12 ||".

De aici rezultă muula mantra pentru Bala Tripura Sundari, adică Aim Klii.m Sau.h Termenul parabija  este utilizat exclusiv în text pentru a desemna așadar o Shakti, adică o energie divină Supremă. Parashakti bija este așadar Sau.h, așa cum expune și sistemul Shaiva, după cum vom analiza mai jos. De reținut este faptul că aceste bija mantra nu sunt date explicit, de fapt întregul text folosește un limbaj de codare, referindu-se la metoda de construcție a acestor mantra și presupunând că cititorul este unul avizat. Pentru cunoscătorii limbii sanscrite, nu este însă o dificultate să deducă aceste mantra. În secțiunea a treia a textului apare metoda de construcție a lui Shri Vidya, în momentul în care cele trei bija expuse anterior formează unghiurile unui triunghi (trikona) regăsit central în reprezentarea simbolică geometrică (yantra) lui Tripura Sundari. 
"hasau.hkaara.m triko.naanta.h saa.mlikhya varava.niini 	|| 3-16 ||
kaamabiija.m madhyama.m" acest vers expune bija Hsau.h, provenită din construcția Ha + Sau.h. Este o altă formă a lui parabija, numită în alte texte mantra pentru Para/Apara. Ni se precizează ca la mijloc se află Kamabija, adică Klii.m, care va fi la fel precedată de Ha. Aceeași metodă se repetă pentru vak-bija, sau Ai.m. Rezultă o formă modificată a lui Shri Vidya plecată de la Bala muula mantra și anume Hai.m Klii.m Hsau.h. Nu ne este greu să deducem mai departe celebra Shri Vidya, numită și mantra din 16 litere: Hsai.m Hsklii.m Hsau.h, expusă și ea în alte texte. Metoda de deducere poate fii pusă la îndoială, așa că trecem la al doilea text de referință și anume Brihat-tantra-sara (B.rhattantrasaara de K.r.snaananda Aagamavaagii"sa) 

În acest text, termenul paraabiija.m apare explicit de 6 ori; în sutra 51-52 se dau explicit cele trei Bija mantra care formează Bala Muula Mantra, folosite în context la încărcarea rituală și energizarea (nyasa) diferitelor zone din corpul fizic și subtil:
"tato ratyaadinyaasa.h:
muuladhaare ai.m ratyai nama.h, h.rdi klii.m priityai nama.h, bhruumadhye 
sau.h manobhavaayai nama.h, punarbhruumadhye sau.h am.rte"syai nama.h, 
h.rdi klii.m yoge"syai nama.h, muulaadhaare ai.m vi"svayonyai nama.h"
Ceea ce era în Jnanarnava Tantra expus codat, încifrat, este expus explicit în acest caz. Ca și multe alte bija mantra tradiționale. În plus textul face referire directă la Jnanarnava Tantra în sutra 54-55. Sutra 59 vine în confirmarea celor expuse anterior
"tata ai.m paraayai aparaayai paraaparaayai hsau.h sadaa"siva – mahaapreta 
padmaasanaaya nama.h |" : dintre cele 3 aspecte sau puteri ale lui ParamaShiva numite textual para, apara, para/apara Hsau.h este bija mantra pentru para/apara. Combinațiile H+S aparțin comun școlii Shri Vidya și provin din Shaiva, ca metodă de compunere a unor mantra, exemple în text "hskhphre.m hsau.h", "tato vaindave ha s rai.m, ha sa k l rii.m, hsau.m". H, generic, îl reprezintă pe Shiva, S este pentru Shakti, se spune despre aceste două sunete că le aparțin atât lui Shiva cât și lui Shakti, sau le sunt comune. Este extrem de important să respectăm indicațiile textuale. Întotdeauna sunetele scurte sunt pronunțate diferit de sunetele lungi. Sistemul de transliterație, când utilizează de exemplu "ii" ca în modelul "ai.m hrii.m "srii.m", se referă la I lung, sanscrit, a cărui pronunție diferă de i scurt (este ușor de înțeles faptul că dacă erau același sunet s-ar fi scris identic, nu ar fi existat 2 semne grafice diferite în sanscrită pentru ele). A practica mantra yoga fără a ține cont de acest aspect este inutil, nu duce nicăieri. Ba mai mult, practica cu bija mantra "mutilate" este interzisă în tradiție. Se scrie hrii.m, atunci se ponunță cu I lung, nu există altă metodă mai "corectă". În occident, multe școli vehiculează astfel de mantra "mutilate", practica lor este așadar pierdere de timp, total lipsită de eficiență și rezultate. Ritualurile sunt precise, textele insistă clar, nu se vizualizează aceste bija mantra oriunde ci în locuri precise (în regiunea ascunsă, referită și ca zonă inferioară a organelor genitale se plasează o anumită mantra, la nivelul inimii o alta, la nivelul sprîncenelor o alta, la nivelul creștetului o alta in text sunt date mantra din ciclul lui Kali: kraa.m, krii.m, Matangi: ai.m, Shiva: hau.m, hrau.m)
"guhye kraa.m niv.rttyai nama.h | h.rdaye krii.m prati.s.thaayai nama.h | 
ka.n.the ai.m vidyaayai nama.h | 
bhruumadhye hau.m "saantyai nama.h | 
brahmarandhre hrau.m am.rtaayai nama.h |". Am amintit anterior, analizând Jnanarnava Tantra despre formele lui Shri Vidya. Apare frecvent bija pentru Bhuvaneshvari (hrii.m) și bija pentru Kamalatmika ("srii.m transliterată uzual în alte lucrări contemporane ca shrIm). Din nou acest al doilea text le expune explicit:
"hrii.m klii.m sau.h tripuretyuktvaa sundariiti padantata.h | 
"ne.anta.m devyaasana~ncaante nama uurudvaye nyaset | 
tato hai.m hklii.m hsau.h tripuravaasiniicakraasanaaya nama.h iti sphikdvaye | 
hsai.m ha sa klii.m hsau.h | 
tripuraa"sriisarvamantraasanaaya nama.h iti guhye | 
hrii.m "srii.m klii.m ble.m tripuramaaliniisaadhyasiddhaasanaaya nama.h | 
iti naabhide"se | 
hsrai.m hsaklii.m hsrau.h tripuraambaaparya"nka"saktipii.thaasanaaya nama.h 
iti svavak.sasi | 
trikuu.tavidyaanaa.m biijaante 
"sriimahaatripurabhairaviisadaa"sivamahaapretapadmaasanaaya nama.h 
brahmarandhre |"
Am văzut deja formele sau.h și hsau.h. Textul dă bija mantra pentru Apara Shakti și anume hsrau.h. H+S+R vine din tradiția lui Tripura Bhairavi, fiind conținut în chiar bija mantra acesteia. Formele simple, sau.h , khphre.m devin prin extensie, o dată, datorită adăugării lui HS, hsau.h, hskhphre.m și altfel, prin adăugarea lui HSR, hsrau.h, sau prin excluderea lui kh si adăugarea lui HS, hsphre.m. Termenul "guhye" înseamnă "secretă" și se referă contextual la "mantra întreagă" a lui Tripura sau celebra Shri Vidya(tripuraa"sriisarvamantra).
Plecând de la textele sursă și de la ce metode se practică azi, putem să stabilim dacă o școala "spirituală" vine din tradiție sau este o "invenție", pentru că peste timp aceste mantra nu se schimbă (unele se pierd) și nu se deformează (decât voit). Nu este obligatoriu faptul că dacă o școală folosește mantra corecte, ea vine din tradiție dar este evident că o respectă așa cum este evident faptul că o școală care folosește aceste cuvinte sacre în mod eronat este o școală neautentică sau o sectă.

PARABIJA IN KULAPRADIPA
Trecem la analiza supremei bija așa cum apare ea în Kulapradipa, text atribuit lui Shivanadacharya (kulapradiipa de "sivaanandaacaarya)
Textul se înscrie în tradiția despre Shri Vidya iar secțiunea a IV-a referindu-se la practica de meditație asupra lui Tripura Sundari Yantra prezintă următoarele mantra:
"svaagramaarabhya a.m aa.m sau.h tripuraa sudhaarhyaa vaasanaaya nama.h |
ai.m klii.m sau.h tripure"sii potaambujaasanaaya nama.h |
hrii.m klii- sau.h tripurasundarii devyaatmaasanaaya nama.h || 4-1 ||
hai.m ha.m klii.m hsau.m.h tripuravaalinii saardhavaktrasanaaya nama.h |
hsai.m h.r klii.m hsau.m tripuraa "sriisarvamantraasanaaya nama.h || 4-2 ||
hrii.m klii.m vluu.m tripuramaalinii saadhyasidhaasanaaya nama.h |"
Vocalele sunt asociate celor 16 Nitya ale lui Shri Vidya, astfel a.m, aa.m, ai.m, i.m, ii.m și restul de vocale sanscrite (numite ali) se regăsesc în nyasa și în vizualizare. Transliterarea nu este corectă în întregime, observăm că se dau h.r klii.m si vluu.m, în locul corectelor hsklii.m și bluu.m. Cele trei forme de bază pentru Shri Vidya sunt textual: ai.m klii.m sau.h, hai.m hklii.m hsau.m, hsai.m hsklii.m hsau.m. Acest text a fost transliterat după manuscris, l-am citat pentru a veni în sprijinul teoriei care afirmă că, în timp, unele versuri devin "corupte" de la o transcriere la alta. Pentru cei care se apropie de tradiție este important să consulte mai multe surse, pentru a evita preluarea unor bija mantra greșite tocmai datorită coruperii textului. Mai jos, tot ca ritual, apare mantra hasakhaphre.m, în care recunoaștem H+S+KH+PHRE.M. În secțiunea IV, sutra 14, găsim explicația pentru Bala Vidya. Vak-vadini mantra are pe Brahma ca rishi, devi este Vijaya, ritmul este Gayatri, Vak-Vadini este zeitatea, ai.m este bija, klii.m este kilaka (acești termeni se regăsesc textual în tratatele serioase când se expun mantra, kilaka înseamnă și "pârghie"), sau.h este shakti:  
"asya "sriivaagvaadinii mantrasya brahmaa .r.si.h devii vijayaa gaayatrii chanda.h vaagvaadinii devataa ai.m viija.m klii.m kiilaka.m sau.h "sakti vaagvaadinii devataa priityarthe jape viniyoga.h |"
Secțiunea a VI-a face legătura cu Shiva Samhita (5-187 .o ai/ kli/ stri/)
și demonstrează că tratatul de yoga vine din influențe puternice Shri Vidya. Mulți s-au întrebat de ce în Shiva Samhita se amintesc trei bija mantra tantrice, vidya clar feminine și anume ai.m, klii.m și strii.m. Textul Kulapradipa expune aceeași ordine, vakbhava este ai.m, kamaraja este kli.m, apare în schimb strii.m, pe care o găsim ca Bija a unei Nitya, si anume Tvarita Nitya, în tradiția Shri Vidya.
"vaagbhava.m kaamaraaja.m ca striibiija.m kaamaraajakam || 6-118 ||" În vidya lui Bhagamalini (6-133) apare iar strii.m bija, alături de bija ei proprie bluu.m. "strii.m hrii.m bluu.m klii.m klinne bhagamaalinyai nama.h svaahaa". Toate acestea sunt prezente în tradiția Kula. De neînțeles pentru majoritatea dintre noi, sistemul de formare a unei bija mantra transmis de tradiția Shaiva ține de principii clare, idei forță, fonemele devin puteri. Combinațiile de foneme pot lua forme ciudate, cum este cazul unor mantra din cultul lui Ananda Bhairva (Hskshmlvryuu.m) ".o ai.m hrii.m "srii.m hasak.samalavarayuu.m aanandabhairavaaya vau.sa.t". Tot din ciclul de puteri ale cultului lui Ananda Bhairavi, de această dată, avem hvaa.m hvii.m hvuu.m hvai.m hvau.m hva.h. Din tradiția Kula și cultul lui Kali, avem kruu.m krai.m krau.m kra.h. Toate acestea, expuse într-un singur text, arată sinteza complexă a tradiției Shri Vidya.
Un alt text sanscrit și anume Varivasyarahasya (sutra 78)  când tratează ritualul pentru Shri Chakra, afirmă că prima bija (primordială) este vak-bhava (ai.m), a doua este kama-bija (klii.m) iar a treia este însăși shakti (sau.h), toată această înlănțuire formând mantra pentru aspectul de Kumari al lui Tripura Sundari. Kumari este un alt nume pentru Bala și înseamnă nu atât "fecioară" sau "virgină", ci în prezentul context, "fată tânără". Aceste trei bija sunt puterile din triunghiul Kamakala și parte centrală a științei eliberării numite textual "kevalaa vidyaa" (sutra 79). 
"aadya.m vaagbhavamuccaarya kaamabiija.m dvitiiyakam |
kumaaryaastu t.rtiiya.m tu tripuraa parame"svarii ||"

Parabija SAUH si practica tridentului
Mai jos aveti traducerea pe care am realizat-o dupa un extras din cartea Kundalini : The Energy of the Depths : A Comprehensive Study Based on the Scriptures of Nondualistic Kasmir Saivism (Suny Series in the Shaiva Traditions of Kashmir) (Paperback)
by Lilian Silburn. Cartea este disponibila in limba engleza si pe amazon.com, la un pret de circa 20 usd.

SAUH este mantra inimii, supremul EU și nu trebuie considerată o formulă destinată recitării, ci ca energie de activat în vederea obținerii înțelegerii pline de forță (mantravIrya) prin intermediul căreia ființa se întoarce în sursă – Inima universală și ritmul ei. Astfel universul nediferențiat și liniștit (sau aflat în latență) este perceput în realitatea lui ca o inimă care vibrează. 1. S pentru sat, care simbolizează adevărata existență sau obiectivitate (prameya), este identic cu Ființa Pură[1]. 2. Cu AU, universul liniștit (shAnta) se ridică la stadiul tridentului de energii la nivelul cunoașterii (pramAna). El se trezește și astfel pacea este urmată de manifestare (udita).3. Din această energie pură și intensă, universul este emis (srjate) în interior, în conștiința lui Bhairava, Supremul Cunoscător (pramAtri) și simultan în exterior; el se împarte în două puncte, unul deasupra celuilalt, interiorul și exteriorul, visarga fiind înzestrată cu liniște și manifestare energică (shantodita) imediat ce mantra este realizată (S+AU+H).Acesta este sămânța emiterii supreme (parabIja), un simbol pentru inima lui Bhairava unind pacea și acțiunea, care desfășoară universul și îi permite expansiunea (mahAvyApti) atunci când, în momentul vibrației originare, energia, identificată cu conștiința interiorizată a lui Bhairava este un ocean de fericire extatică a ambroziei supreme. Această fericire imuabilă, liberă de limitele spațiului și timpului, este una cu atot-prezenta emisie.

[1] Prin urmare nu există lumea empirică.

Comentarii:  Parabija in Romania. Parabija se spune ca este o mantra deosebita, secreta. Multe scoli si guru o mentin nerevelata decat unui numar restrans de persoane. Prin urmare,  Parabija a devenit subiect de mare interes mai ales in acele false scoli care indeparteaza sau oculteaza informatiile traditionale de catre proprii adepti. Am scris despre aceasta Parabija explicit, modul de pronuntie al acestei mantra nu are nimic fabulos in el, cu precizarea ca trebuie sa fiti atenti la visarga (h) final, care in sanscrita are metode diferite de abordare in practica japa. Unii pronunta prelungind vocala precedenta, altii il lasa ca sunet “surd”. A doua metoda este cea corecta. Vizualizarea parabija se va face folosind simbolul grafic
http://mantra-yoga.org/wp-content/uploads/2018/05/parabija450.jpg

Bibliografie
 Kundalini : The Energy of the Depths : A Comprehensive Study Based on the Scriptures of Nondualistic Kasmir Saivism (Suny Series in the Shaiva Traditions of Kashmir) de Lilian Silburn
 Jnanarnava Tantra (j~naanaar.nava tantram), editată de Dr. Sudhakar Malaviya 
 Brihat-tantra-sara (B.rhattantrasaara de K.r.snaananda Aagamavaagii"sa) 
 Kulapradipa (kulapradiipa  de "sivaanandaacaarya)  
 Varivasyarahasya (varivasyaarahasya cu comentariul ei) editată de S. Subramanya Sastri 
Shiva Samhita ("Siva Sa.mhitaa, Tara Press, Varanasi 1928)